Metzger – jednostka osadnicza w USA, w stanie Oregon, w hrabstwie Washington
 Bruce M. Metzger – amerykański paleograf oraz krytyk tekstu Nowego Testamentu
 Jona Metzger – izraelski rabin
 (18789) Metzger – planetoida